Сен-Ромен — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Сен-Ромен — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом
 Сен-Ромен — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См. также 
 Сен-Ромен-ан-Вьеннуа
 Сен-Ромен-де-Бене
 Сен-Ромен-де-Жальонас
 Сен-Ромен-де-Лер
 Сен-Ромен-де-Мальгард
 Сен-Ромен-де-Сюрьё
 Сен-Ромен-д’Э
 Сен-Ромен-сюр-Жиронд
 Сен-Ромен-э-Сен-Клеман